Elsterhorst steht für:

 Elsterhorst, 1937–45 eingedeutschter Name von Nardt, Ortsteil von Elsterheide
 Lager Elsterhorst